Oggetti smarriti – film del 1980 di Giuseppe Bertolucci
Oggetti smarriti – album del 1994 di Enrico Ruggeri
Oggetti smarriti (...And Found) – episodio della seconda stagione di Lost
Oggetti smarriti – film del 2011 di Giorgio Molteni